Публій Кальвізій () — преномен і номен декількох діячів Стародавнього Риму з роду Кальвізіїв:
 Публій Кальвізій Рузон — консул-суфект 53 року.
 Публій Кальвізій Рузон — консул-суфект 79 року.
 Публій Кальвізій Рузон Юлій Фронтін — консул-суфект 84 року.
 Публій Кальвізій Сабін Помпоній Секунд — державний та військовий діяч Римської імперії I століття, давньоримський поет.